La saison 1991-1992 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le PSV Eindhoven, tenant du titre, qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
À la fin de la saison, le  d'Eredivisie dispute sa place parmi l'élite avec le  de Eerste Divisie, sur un duel par matchs aller-retour.
Cette année, c'est l'ADO La Haye qui affronte Go Ahead Eagles, pensionnaire de deuxième division.

|}

 Go Ahead Eagles est promu en Eredivisie, l'ADO La Haye descend en deuxième division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1991-92 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
1991 aux Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 1992
Pays-Bas
Pays-Bas